Bohnen est un patronyme porté notamment par :

 Eli Bohnen (1909-1992), rabbin conservateur américain ;
 Michael Bohnen (1887-1965), chanteur d'opéra (basse-baryton) et acteur allemand ;
 Roman Bohnen (1901-1949), acteur américain.